Ostende, città dell'Argentina
Ostenda, città del Belgio

Ostende, film di Laura Citarrella (Argentina, 2011)